Узе () — фамилия.

Известные носители:
 Узе, Беате (1919—2001) — немецкий пилот и предприниматель
 Узе, Бодо (1904—1963) — немецкий писатель.
 Узе, Шарль Густав (; 1822—1894) — французский художник.